Polgár Károly (1853–1894) színész, igazgató
 Polgár Károly (1863–1933) színész, színigazgató